Gele klaverpeulgalmug
 Gentners klaverpeulgalmug